Делич (, , ) — многозначное слово.
 Делич — город в Германии.
 Делич — немецкая фамилия:
 Делич, Карл — нацистский юрист и политик, сын Фридриха Делича и внук Франца Делича.
 Делич, Франц (1813—1890) — немецкий гебраист, переводчик Нового Завета на иврит, отец Фридриха Делича.
 Делич, Фридрих (1850—1922) — немецкий ассиролог, сторонник панвавилонизма.
 Шульце-Делич, Герман (1808—1883) — немецкий экономист и политический деятель.
 
 Замок Делич — барочный дворец, выстроенный на фундаментах средневекового замка XII века в немецком городе Делич.